Emil Ohly kan syfta på:

* Emil Ohly (1830–1888), tysk evangelisk teolog
 Emil Ohly (1885–1944), tysk evangelisk teolog